Einödbach ist ein Gewässername:

 Einödbach (Donau), linker Zufluss der Donau nach Aggsbach Markt, Marktgemeinde Aggsbach, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Einödbach (Inn), linker Zufluss des Inns bei Einöden, Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Einödbach (Kleinarler Bach), linker Zufluss vom Kitzsteinhörndl des Kleinarler Bach oder Kleinarlbachs nach Kleinarl, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg
 Einödbach (Kropfbach), linker Zufluss des Kropfbachs (als Mühlbach zur Loisach) vor der Bartlmämühle, Gemeinde Ohlstadt, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Einödbach (Mur), rechter Zufluss der Mur bei Einödmauer, Marktgemeinde Sankt Michael in Obersteiermark, Bezirk Leoben, Steiermark
 Einödbach (Graz), rechter Zufluss (über die Kanalisation) der Mur in Graz, Steiermark, Österreich, siehe Liste der Fließgewässer in Graz
 Einödbach (Rauriser Ache), linker Zufluss vom Hirschkopf der Rauriser Ache vor Rauris, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Einödbach (Untere Argen), rechter Zufluss der Unteren Argen bei Au, Gemeindeteil Christazhofen, Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Einödbach (Voraubach), linker Zufluss des Voraubachs (zur Lafnitz) vor dem Stift Vorau, Markt Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark